Ernö e sua variante Erno são nomes de origem finlandesa e podem se referir aos seguintes artigos da Wikipédia:

Erno Vuorinen
Ernő Dohnányi
Ernő Rubik
Ernö Rapée

Desambiguação